Preiner ist der Familienname folgender Personen:

 Erwin Preiner (* 1962), österreichischer Politiker (SPÖ) 
 Katrin Preiner (* 1996), österreichische Stabhochspringerin
 Martina Preiner, deutsche Chemikerin und Wissenschaftsjournalistin
 Verena Preiner (* 1995), österreichische Leichtathletin, siehe Verena Mayr

Siehe auch:
 Breiner